Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Horia Tecău che hanno battuto in finale James Auckland e Marcio Torres 6-3, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Todd Perry (semifinali)
 Yves Allegro /  Horia Tecău (Campioni)

 Florin Mergea /  Frank Moser (primo turno)
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2008